Raymond se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Percy Edward Raymond
 Louis-Florent-Marcel Raymond